Кос () е когномен (име) на римската фамилия Корнелии (gens Cornelia). Известни с това име са:
 Сервий Корнелий Малугиненсис Кос, консул 485 пр.н.е.
 Сервий Корнелий Кос, консулски военен трибун 434 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, консулски военен трибун 415 пр.н.е.
 Гней Корнелий Кос, консулски военен трибун 414 пр.н.е. и консул 409 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос, консул 413 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос II, консулски военен трибун 408 пр.н.е.
 Публий Корнелий Рутил Кос, римски диктатор 408 пр.н.е. и консулски военен трибун 406 пр.н.е.
 Гней Корнелий Кос, консулски военен трибун 406, 404 и 401 пр.н.е.
 Публий Корнелий Малугиненсис Кос, консулски военен трибун 395 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос, римски диктатор 385 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос, консулски военен трибун 369 и 367 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос Арвина, консул през 343 и 332 пр.н.е., диктатор 322 пр.н.е.
 Кос Корнелий Лентул, консул 1 пр.н.е.
 Кос Корнелий Лентул, консул 25 г.
 Кос Корнелий Лентул, консул 60 г.

Други 
 Cossidae, фамилия пеперуди
 Cossus cossus, фамилия нощни пеперуди
 Кос, птица
 Кос, остров